Un loc'h désigne un bras de mer, un estuaire ou un étang côtier en breton. Ce mot, qui correspond au loch dans d'autres langues celtiques, est très présent dans la toponymie en Bretagne.

Il désigne notamment :
 le Loc'h, ou rivière d'Auray ;
 les étangs du Petit et du Grand Loc'h, à Guidel ;
 l'Île du Loc'h, dans l'archipel des Glénan ;
 l'anse du Loc'h à Plogoff.

Voir aussi 
 Communauté de communes du Loc'h
 Chapelle du Loc'h
 Bataille du pont du Loc'h
 Fort du Loc'h
 Étang du Loch à Damgan